A Grande Verdade é um programa de rádio apresentado por Aldrin Mazzei, transmitido pelo YouTube e veiculado de segunda a sexta, das 16:30 às 17:30.

Histórico 

Idealizado pelo diretor, produtor e locutor Aldrin Mazzei, que anteriormente trabalhou em veículos como as rádios Jovem Pan FM e Metropolitana FM e as emissoras de TV SBT, Record, Cultura e Band, A Grande Verdade é um programa jornalístico veiculado pela Energia 97. Durante uma hora, as principais notícias do dia são analisadas e debatidas por jornalistas, economistas e comentaristas políticos, buscando levar informações e análises aos seus ouvintes.

No ar desde setembro de 2020, o programa conta com as participações semanais de nomes como a jornalista Barbara Gancia, o apresentador e comediante Marcelo Madureira, o jornalista e colunista do UOL Roberto Sadovski e o dono da Matrix Editora, jornalista e publicitário Paulo Tadeu. 

Além das análises e comentários dos participantes fixos da bancada, diversas personalidades foram entrevistadas em A Grande Verdade. Durante a campanha das eleições municipais de São Paulo em 2020, o programa entrevistou os candidatos a prefeito Bruno Covas, Guilherme Boulos, Joice Hasselmann, Arthur do Val e Andrea Matarazzo.  

Outra entrevista que ganhou repercussão foi realizada com Tony Ramos, que em sua participação comentou que a TV Globo jamais deveria ter demitido os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes. Ricardo Feltrin, no portal UOL, destacou esta declaração de Tony: "Eu tô te dando um depoimento aqui, eu fiquei triste, surpreso quando soube que não houve a renovação contratual dos meus queridos Glória e Tarcísio. É claro que vão chamá-los a qualquer momento (para trabalhar em alguma produção), mas (a Globo) não devia nunca ter tirado esses ícones da TV". 

Outros entrevistados de destaque foram realizadas com nomes como Fernando Henrique Cardoso, Marina Silva, Luiza Trajano, Luiz Henrique Mandetta, Fernando Haddad, Antonio Fagundes, Mario Sergio Cortella, João Doria, Bruna Lombardi e Tabata Amaral. O programa também convidou professores universitários, como Isabela Kalil da FESPSP e Luiz Carlos Dias da Unicamp, para abordarem temas atuais como a ascensão do bolsonarismo e a vacinação contra a COVID-19. 

Segundo levantamento feito pelo Ibope/Kantar em março de 2021, em seis meses no ar A Grande Verdade ultrapassou a audiência de programas jornalísticos de outras rádios do segmento adulto em São Paulo como Metropolitana FM e Transamérica FM, além de estar à frente na audiência, durante a faixa das 16:30 às 17:30, de programas das rádios Band News e CBN.

Ligações externas 
 
 
 
 A Grande Verdade no YouTube
 A Grande Verdade na Apple Podcasts
 A Grande Verdade no Spotify

Programas de rádio do Brasil
Programas de entrevistas do Brasil